James Whistler peut désigner:
 James Abbott McNeill Whistler, peintre américain, lié au mouvement symbolique et impressionniste.
 James Whistler, un personnage de fiction apparu dans la troisième saison de série Prison Break.